

Patronymie
 Pier Paolo Maggiora (1943- ) est un architecte italien.

Toponymie
 Maggiora est une commune italienne de la province de Novare dans la région Piémont en Italie.

Divers
 Carrozzeria Maggiora est une entreprise de carrosserie italienne et d'assemblage de voitures.